

Geografia

Niemcy 
 Flatow – dzielnica Kremmen
 Flatow – dawny powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Złotów

Osoby 
 Ernst Flatow – niemiecki teolog

Zobacz też 
 Flato